Вага () — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 210 человек. Занимает площадь 2,630 км². Почтовый индекс — 48005. Телефонный код — 3542.

Местный совет 
48000, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с.Бронгалівка

Ссылки 
 Вага на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подгаецкого района